Демура — фамилия.

 Демура, Владимир Федотович (1918—1940) — участник советско-финской войны, Герой Советского Союза (1940).
 Демура, Геннадий Владимирович (1940—2020) — советский геофизик.
 Демура, Франческо — итальянский оперный певец.
 Демура, Степан Геннадьевич (род. 1967) — финансовый и биржевой аналитик, педагог, трейдер, обозреватель, теле- и радиоведущий.